Jabal ‘Uwaybid (arabiska: Gebel ‘Iweibid) är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Assuan, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal ‘Uwaybid är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jabal ‘Uwaybid är huvudsakligen platt, men den allra närmaste omgivningen är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Jabal ‘Atāqah,  meter över havet,  km sydost om Jabal ‘Uwaybid. Runt Jabal ‘Uwaybid är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Jabal ‘Uwaybid är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Assuan (guvernement)
Berg i Egypten 500 meter över havet eller högre